Зайчесянкови (Asparagaceae) е семейство цъфтящи растения, поставени в разред Зайчесянкоцветни (Asparagales) на клас едносемеделни. Най-известният му член е обикновената аспержа (Asparagus officinalis).

Таксономия 
В по-ранните класификационни системи участващите видове често са били третирани като принадлежащи към семейство Кремови (Liliaceae). Системата APG II от 2003 г. позволява две възможности за ограничаване на семейството: или Asparagaceae sensu lato („в по-широк смисъл“), съчетаваща седем предварително признати семейства, или Asparagaceae sensu stricto („в строгия смисъл“), състояща се само от няколко рода (по-специално род аспержи, а също и род Hemiphylacus), но въпреки това общо няколкостотин вида. Ревизираната система APG III от 2009 г. позволява само по-широк смисъл. Документ, публикуван по същото време, предлага седем подсемейства, които да съответстват на първоначално отделните семейства. Това са:

 подсемейство Agavoideae = семейство Agavaceae и семейство Hesperocallidaceae (agaves, yuccas, joshua trees)
 подсемейство Aphyllanthoideae = семейство Aphyllanthaceae
 подсемейство Asparagoideae = семейство Asparagaceae sensu stricto
 подсемейство Brodiaeoideae = семейство Themidaceae
 подсемейство Lomandroideae = семейство Laxmanniaceae
 подсемейство Nolinoideae = семейство Ruscaceae
 подсемейство Scilloideae = семейство Hyacinthaceae (hyacinths, bluebells и squills)

Видове 
Зайчесянкови включва 114 рода с общо около 2900 известни вида. Освен ако не е отбелязано друго, азбучният списък по-долу се основава на родове, приети от „Световния контролен списък на избрани растителни семейства“ (), както в семейството Asparagaceae (със синоними от същия източник). Препратката срещу името на подсемейството е към източника, който поставя рода в това подсемейство.

Източници